Pátria Amada () – національний гімн Мозамбіку. Офіційно прийнятий у 2002 році. Замінив існуючий з 1975 року гімн "Viva, Viva a FRELIMO" ().

Текст гімну

Див. також 
 Герб Мозамбіку
 Прапор Мозамбіку

Національні символи Мозамбіку
Мозамбік
Мозамбік
Музика Мозамбіку